Le tournoi de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2013, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du  au .

Faits marquants 
 Les 4 premières têtes de série se qualifient pour les demi-finales.
 Tomáš Berdych sauve 3 balles de match en demi-finale face à Roger Federer pour se qualifier pour la finale.
 Novak Djokovic remporte le tournoi en simple pour la  en battant Tomáš Berdych en finale. C'est son  ATP en simple. 
 En double, Mahesh Bhupathi et Michaël Llodra s'imposent en finale face à Robert Lindstedt et Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2013) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2013
Tennis en février 2013
Tennis en mars 2013